Toponímia:
Muntanyes:
Lo Morral (Falset): muntanya situada al municipi de Falset (Priorat)
Lo Morral (Abella de la Conca): muntanya situada al municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)

Vegeu també 
 El Morral